Jan Evert Lewe van Aduard kan verwijzen naar:
Jan Evert Lewe van Aduard (1745-1807) - een Nederlands officier der infanterie, lid van de Hoge Militaire Vierschaar en vrijmetselaar. 
Jan Evert Lewe van Aduard (1774-1832) - een Nederlands schout-bij-nacht